Уэлбек:
 Уэлбек, Дэнни (род. 1990) — английский футболист.
 Уэлбек, Нии (1976—2014) — ганский футболист.

См. также 
 Уэльбек